Quantum of Solace – film del 2008
Quantum of Solace – colonna sonora dell'omonimo film
Quantum of Solace — videogioco